FSK – rodzaj modulacji cyfrowej
 FSK – norweska jednostka komandosów
 FSK – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
FSK – system oceniania programów telewizyjnych w Niemczech